Ashington ist der Name verschiedener Siedlungen in England:

 Ashington (Northumberland), eine Stadt in Northumberland
 Ashington (Dorset), ein Weiler in Dorset
 Ashington (Somerset), ein Dorf in Somerset
 Ashington (West Sussex), ein Dorf in West Sussex